Via Triumphalis (lateinisch für Triumphstraße) steht für:

 Via Triumphalis (Rom), eine antike Straße Roms
 Via Triumphalis (Karlsruhe), eine zentrale Straßen- und Platzfolge in Karlsruhe
 Maximilianstraße (Speyer)